een speeltuin, een plein waar kinderen kunnen spelen
 in Vlaanderen is er toezicht, zie Speelpleinwerk
 schoolplein (school)